Эскеда () — испаноязычная фамилия и топоним.

Персоналии 
  — мексиканский футболист.
  — мексиканский футболист.
  — мексиканский католический священник, причисленный к лику святых.
 Энрике Эскеда Ороско — мексиканский революционер.
 Энрике Алехандро Эскеда Тирадо — мексиканский футболист, вингер сборной Мексики.

Топонимы 
 Эскеда — посёлок в Мексике, штат Сонора, входит в муниципалитет Фронтерас.